Geografia
Ilha Possessão, na Namíbia
Ilhas Possessão, na Antártida
Ilhas Crozet, arquipélago que tem uma ilha chamada Possessão
Baía Possessão, na Geórgia do Sul

Filmes
 Possessão (1981), de Andrzej Zulawski
 Possessão (2002), com Aaron Eckhart e Gwyneth Paltrow
 The Possession, filme de horror com Kyra Sedgwick e Jeffrey Dean Morgan, exibido no Brasil como Possessão

Outros
Território dependente, por vezes chamado "Possessão"
Possessão espiritual
Possessão demoníaca

Desambiguação